Arondismentul Nevers (în ) este un arondisment din departamentul Nièvre, regiunea Bourgogne, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Cantonul Decize
 Cantonul Dornes
 Cantonul Guérigny
 Cantonul Imphy
 Cantonul La Machine
 Cantonul Nevers-Centre
 Cantonul Nevers-Est
 Cantonul Nevers-Nord
 Cantonul Nevers-Sud
 Cantonul Pougues-les-Eaux
 Cantonul Saint-Benin-d'Azy
 Cantonul Saint-Pierre-le-Moûtier
 Cantonul Saint-Saulge

Comune 

Nevers